Чикваная, Гиви Петрович — советский ватерполист, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр.
 Чикваная, Евсевий Михайлович — командующий войсками Одесского военного округа.
 Чикваная, Марго Илларионовна — колхозница, Герой Социалистического Труда.